Die Saison 2013 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde vom 19. Januar bis zum 3. Juli 2013 ausgetragen. Es spielten zwölf Mannschaften um den Titel, den der Steve Biko FC zum ersten Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Young Africans FC und Sea View FC.

Tabelle 

|}

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013